Plusieurs villes possèdent une rue Bailly et rue du Bailly et rue du Bailli  :

France
 Rue Bailly à Nancy ;
 Rue Bailly à Neuilly-sur-Seine ;
 Rue Bailly à Paris ;
 Rue Bailly à Versailles.

 Rue du Bailly à Saint-Denis

Belgique
Rue du Bailli à Bruxelles et Ixelles

Bailly Rue